

Architettura 
 Palazzo Lomellini-Dodero – edificio storico in via Lomellini a Genova

Persone 
 Agostino Dodero – fisarmonicista e compositore italiano
 Louis Dodéro – fotografo francese
 Pietro Dodero – pittore e incisore italiano